Rezultati Prvenstva Anglije 1965 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Roy Emerson je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Roy Emerson (prvak)
  Fred Stolle (finale)
  Jan-Erik Lundquist (drugi krog)
  Dennis Ralston (polfinale)
  Wilhelm Bungert (tretji krog)
  John Newcombe (četrti krog)
  Tony Roche (drugi krog)
  Rafael Osuna (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1965